Tabula Rasa es una locución latina que se aplica a algo que está exento de cuestiones o asuntos anteriores.

También puede referirse a:

Televisión
Tabula Rasa (Buffy the Vampire Slayer)
Tabula Rasa (Héroes)
Tabula Rasa (Lost)
Tabula Rasa (Pärt)
Tabula Rasa (La Liga de la justicia)
Tabula Rasa (serie)